Shahnez Boushaki – cestista algerina
 Yahia Boushaki – quartiere di Algeri